«Росгосстрах-Жизнь» и «Росгосстрах Жизнь» - название двух разных российских страховых компаний по страхованию жизни:

 «Росгосстрах Жизнь» — название страховой компании в составе группы «Росгосстрах», прежнее название - до конца 2018 года - «ЭРГО Жизнь». В 2018 году приобретена ПАО «Росгосстрах» и получила современное название. 
 «Росгосстрах-Жизнь» — прежнее название страховой компании «Капитал Лайф», которое она носила до сентября 2018 года. Исторически обусловлено возникновением в 2004 году в качестве дочерней компании одной из крупнейших в РФ страховых компаний «Росгосстрах». Поменяла собственника и вышла из группы «Росгосстрах» в 2017 году, была переименована в 2018.

Компании по страхованию жизни